Теорама () — город и муниципалитет в северо-восточной части Колумбии, на территории департамента Северный Сантандер. Входит в состав  субрегиона.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано в 1779 году. Муниципалитет Теорама был выделен в отдельную административную единицу в 1817 году.

Географическое положение 

Город расположен в западной части департамента, в горной местности Восточной Кордильеры, на расстоянии приблизительно 99 километров к северо-западу от города Кукута, административного центра департамента. Абсолютная высота — 1006 метров над уровнем моря.

Муниципалитет Теорама граничит на западе с территорией муниципалитета Конвенсьон, на северо-востоке — с муниципалитетом Тибу, на востоке — с муниципалитетом Эль-Тарра, на юго-востоке — с муниципалитетом Сан-Каликсто, на юге — с муниципалитетом Оканья, на юго-западе — с территорией департамента Сесар, на севере — с территорией Венесуэлы. Площадь муниципалитета составляет 852 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 21 524 человека.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 52,8 % от населения Теорамы, женщины — соответственно 47,2 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 97,8 % от населения города; индейцы — 2,2 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 65,5 %.

Экономика 
Основу экономики Теорамы составляет сельское хозяйство.

76,5 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 17,4 % — предприятия сферы обслуживания, 6 % — промышленные предприятия, 0,1 % — предприятия иных отраслей экономики.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Северный Сантандер